Une bagatelle est une chose de peu de prix, peu nécessaire et peu importante. Le terme peut également désigner une amourette.

Lieux 

 Châteaux
 château de Bagatelle, à Saint-Front-sur-Nizonne (Dordogne) ;
 château de Bagatelle, à Saint-Martin-des-Champs (Finistère) ; inscrit MH ;
 château de Bagatelle ou folie d'Artois, un pavillon édifié dans le bois de Boulogne pour le comte d'Artois ;
 château de Bagatelle, un château du  situé à Abbeville (Somme) ;
 château de Bagatelle, une bastide édifiée à Roquebrune sur Argens (Var), pour le Duc de Blacas, d'après le modèle de la folie d'Artois du Bois de Boulogne ; il appartient actuellement à la Mutuelle des Agents des Impôts qui y exploite un village vacances de 300 lits, Village club Miléade ;
 château de Bagatelle, dans la commune belge de Vyle-et-Tharoul ;
 Château de Bagatelle, Devant-les-Ponts à Metz ;

Parcs
 parc de Bagatelle, un parc paysager dans le bois de Boulogne à Paris ;
 Parc Bagatelle, un parc d'attractions situé sur la côte d'Opale ;

Autres lieux
 Bagatelle, un futur écoquartier de Saint-Herblain (Loire-Atlantique) ;
 Bagatelle, un quartier de Toulouse (Haute-Garonne) ;
 Bagatelle, une station du Métro de Toulouse dans ce quartier ;
 Maison de Santé Protestante de Bordeaux - Bagatelle (MSPB), une fondation qui occupe le Domaine de Bagatelle sur la commune de Talence (Gironde)  ;
 Bagatelle arrêt de bus, du réseau de transport en commun de Bordeaux, (Transports Bordeaux Métropole) ;
 Bagatelle, un quartier de la commune de Sainte-Suzanne, à La Réunion ;
 villa Bagatelle, une maison historique du Québec ;
 villa Bagatelle, une maison Art nouveau de Jambes en Belgique.

Œuvres

Musique 
En musique classique, une bagatelle est une forme musicale dans un style léger.

  ;
 Bagatelles et impromptus, une œuvre de Bedřich Smetana ;

Six Bagatelles pour piano op.3 de Camille Saint-Saëns ;
 Six bagatelles pour quintette à vent, une œuvre de György Ligeti ;
 Quatorze bagatelles, une œuvre pour piano de Béla Bartók ;

Autres 

 Bagatelle, un opéra-comique en un acte de Jacques Offenbach, livret d'Hector Crémieux et Ernest Blum, créé le  aux Bouffes-Parisiens ;
 Bagatelle, une pièce de théâtre de Paul Hervieu ;
 Bagatelle, un film de Francis Fehr de 1983 ;
 Bagatelles pour un massacre, un livre de Louis-Ferdinand Céline (1937) ;
 Bagatelle, une émission de télévision de la Société Radio-Canada ;
 Bagatelle, le troisième volume (publié en 1981) de la série de romans Louisiane, de Maurice Denuzière ;
 Bagatelles, un recueil de poèmes de Robert Desnos qui est apparu pour la première fois dans Destinée Arbitraire (posthume, 1975).

Gastronomie 
 Château Bagatelle, un vin de Bergerac, mis en bouteille au château éponyme, en Dordogne
 Bagatelle, un dessert sucré, similaire à la trifle anglaise

Autres 
 Jeu de Bagatelle, un jeu dérivé du billard qui se joue surtout dans les pubs anglais
 Bagatelle (groupe), un groupe pop irlandais